

Persone 
 Andrea Purgatori – giornalista, sceneggiatore, saggista e attore italiano
 Edoardo Purgatori – attore italiano